Сан Хосе дел Кармен има више значења:

 Сан Хосе дел Кармен (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Хосе дел Кармен (Виља Унион), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Хосе дел Кармен (Истакомитан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хосе дел Кармен (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хосе дел Кармен, Ел Баскансито (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хосе дел Кармен (Пантело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хосе дел Кармен (Солосучијапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хосе дел Кармен (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хосе дел Кармен (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хосе дел Кармен (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хосе дел Кармен (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хосе дел Кармен (Салватијера), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хосе дел Кармен (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хосе дел Кармен, Ел Каскареро (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хосе дел Кармен (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хосе дел Кармен (Запотитлан де Вадиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Хосе дел Кармен (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Сан Хосе дел Кармен (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Хосе дел Кармен (Транкосо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику